Diablo může být:

počítačové hry
 Diablo
 Diablo: Hellfire
 Diablo II
 Diablo II: Lord of Destruction
 Diablo III
 Diablo III: Reaper of Souls

 fiktivní postavy
 Diablo – démon z herní série Diablo (viz výše)

 jiné
 diablo – španělsky ďábel
 diabolos

Související články 
 Ďábel